Iordănescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anghel Iordănescu (n. 1950), fotbalist, antrenor și om politic român
 Eduard Iordănescu (n. 1978), fotbalist și antrenor român
 Ioan Iordănescu (1881-1950), sculptor român
 Ștefan Iordănescu-Bruno, actor român

Nume de familie românești